Benoît Debie (?-), directeur de la photographie belge ;
 Franck Debié (?-), enseignant français.

Patronyme flamand
Patronyme français